Кратер Камерлинг Оннес () — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь голландского физика и химика, лауреата Нобелевской премии по физике 1913 года, Хейке Камерлинг-Оннеса (1853—1926) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Вейль на западе-северо-западе; кратер Штернберг на севере; кратер Ом на северо-востоке и кратер Кольхерстер на юге-юго-востоке. На юго-западе от кратера Камерлинг Оннес расположена безымянная цепочка кратеров. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 70 км, глубина 2,7 км.

Кратер Камерлинг Оннес имеет близкую к циркулярной форму, слегка вытянут в направлении восток-запад. Вал сглажен и перекрыт множеством небольших кратеров, особенно в северной и восточной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1260 м , объем кратера составляет 3 800 км3. Дно чаши сравнительно ровное, отмечено несколькими небольшими кратерами и, в северо-восточной части, светлым лучом от кратера Ом.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны